Valentinianus je jméno pozdních římských císařů.

 Valentinianus I. – vládl 364–375
 Valentinianus II. – vládl 375/388–392
 Valentinianus III. – vládl 425–455